Колянурское сельское поселение — муниципальное образование в составе Советского района Кировской области России.

Центр — село Колянур.

История 
Колянурское сельское поселение образовано 1 января 2006 года согласно Закону Кировской области от 07.12.2004 № 284-ЗО.

28 апреля 2012 года на основании Закона Кировской области № 141-ЗО в состав поселения включены все населённые места упразднённого Мушинского сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения 

 Упразднённые населённые пункты
Деревни Коныгино, Кошкино, Кулигино, Мериново.

Примечания

Ссылки 
 Поселение на сайте Советского района

Муниципальные образования Советского района Кировской области
Сельские поселения Кировской области